Hermann Tempel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Tempel (Politiker, 1878) (1878–1959), deutscher Politiker (USPD, SPD), MdL Sachsen
 Hermann Tempel (Politiker, 1889) (1889–1944), deutscher Politiker (SPD), MdR